Жан-Андре Делюк (1727—1817) — швейцарський геолог і метеоролог.
 Габріель Делюк (1883—1916) — французький художник.

 Делюк — великий метеоритний кратер у південній материковій частині видимого боку Місяця.